El término Santa Anna puede referirse:

 a Antonio López de Santa Anna, político y militar mexicano;
 a la Iglesia de Santa Anna, iglesia de Barcelona situada en la Placeta de Ramón Amadeu;
 a la condición climática de Santa Anna, el fenómeno climático.